Big Flats es el nombre de dos localidades estadounidenses, ambas en el estado de Nueva York:

  Big Flats (pueblo).
  Big Flats (aldea).